Robert B. Vance ist der Name folgender Personen:

* Robert B. Vance (Politiker, 1793) (Robert Brank Vance; 1793–1827), US-amerikanischer Politiker
 Robert B. Vance (Politiker, 1828) (Robert Brank Vance; 1828–1899), US-amerikanischer Politiker